Klettendorf ist der Ortsname von:

 Klettendorf (Gemeinde Puch), Ortschaft und Katastralgemeinde von Puch bei Weiz im Bezirk Weiz in der Steiermark

 Klettendorf, deutscher Name von Klecina, früherer Vorort und heutiger Stadtteil von Breslau (polnisch Wrocław-Klecina)
 Klettendorf (polnisch Klecin), Ort in der Gemeinde Groß Merzdorf (polnisch Marcinowice) im Landkreis Schweidnitz
 Klettendorf (polnisch Klecie), Ort in der Gemeinde Altfelde (polnisch Stare Pole) im Landkreis Marienburg